Лоджик () — английская фамилия. Известные носители:

 Лора Лоджик (род. 1960) — британская саксофонистка и певица.
 Саманта Лоджик (род. 1992) — американская баскетболистка.